Евгений Владимирович Татаринов ()​ — российский футболист, нападающий клуба «Урал» Екатеринбург.

Биография 
Начал заниматься футболом, учась в первом классе. Вначале играл вратарём и защитником. После выступления на областном турнире в 14 лет перешёл в академию «Урала», где был переведён на позицию центрального нападающего. 3 марта 2017 года дебютировал в молодёжном первенстве России. В июле — августе провёл два матча в чемпионате Свердловской области среди команд I группы за академию «Урала». 20 сентября дебютировал за «Урал», в гостевом матче Кубка России 2017/18 против «Шинника» (0:3) выйдя на замену на 64-й минуте. 4 апреля 2019 года провёл первый матч за фарм-клуб «Урал-2» в первенстве ПФЛ; сыграл в сезоне 9 матчей (один полный), забил три гола — хет-трик (как и Сергей Серченков) в ворота «Лады-Тольятти» (6:1). 11 июля 2019 года был отдан на сезон в аренду в клуб ФНЛ «Торпедо» Москва. Сыграл 12 матчей и в январе по соглашению сторон вернулся в «Урал». 5 сентября 2020 года дебютировал в чемпионате России, в гостевом матче против «Зенита» (1:5) выйдя на замену на 76-й минуте.

Примечания 

​

​
Футболисты России
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Урал-2»
Игроки ФК «Торпедо» Москва